Le British Grand Prix 2010 est l'édition 2010 du British Grand Prix, qui est un tournoi Super Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au National Squash Centre à Manchester du 12 au 20 septembre 2010.

Ramy Ashour l'emporte en finale face à James Willstrop.

Dotation et points 
En 2010, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Grand Prix

Liens externes 

British Grand Prix (squash)
PSA World Series 2010
Sport en Angleterre en 2010
Sport en septembre 2010